Bolin, även stavat Bohlin är ett svenskt efternamn. Det fanns år 2018 5 295 personer som hade Bolin som efternamn i Sverige (av dessa stavade 2 624 stycken namnet Bolin och 2 671 stycken stavade det Bohlin) och i Finland hade 2018 69 personer Bolin eller Bohlin som efternamn. Efternamnet med stavningen Bolin finns även i viss utsträckning i USA.

Personer med efternamnet Bolin eller Bohlin

A
 Abraham Bohlin (1810–1890), bokförläggare
 Allan Bohlin (1907–1959), skådespelare
 Anatole Bolin (1893–1983), kort- och medeldistanslöpare
 Andreas Bolin eller Bolinus (1642–1698), präst och dagbokförfattare
 Anna Bohlin (1901–1992), lärare och översättare
 Asta Bolin (1927–2019), författare och skådespelare
 August Bohlin (1877–1949), spelman

B
 Bengt Bolin (1933–1996), målare och grafiker
 Bernhard Bohlin (1857–1941), präst
 Bert Bolin (1925–2007), meteorolog
 Birger Bohlin (1898–1990), paleontolog
 Björn Bolin (född 1946), präst
 Britt Bohlin (född 1956), politiker, landshövding, socialdemokrat 
 Britt Sandquist-Bolin (1934–2015), matskribent

C
 Carl Bolin (1857–1940), militär, lantmätare, kommunalpolitiker
 Carl Edvard Bolin (1805–1864), juvelerare
 Carl-Oskar Bohlin (född 1986), politiker

D
 Daddy Bohlin-Palmer (1899–1988), konstnär
 Davida Afzelius-Bohlin (1866–1955), altsångerska

E
 Ebba Bohlin (född 1976), skulptör och installationskonstnär
 Edla Bohlin (1879–1970), konstnär
 Edward H Bohlin (1895–1980), sadelmakare
 Ella Bohlin (född 1979), kristdemokratisk politiker
 Elsa Bolin (1928–2009), socionom och författare
 Erik Bohlin (1897–1977), cyklist
 Erik Bolin (född 1978), skådespelare
 Eva Svanholm Bohlin (1936–2022), kördirigent, pedagog

F
 Folke Bohlin (född 1931), musikvetare
 Folke Bohlin (seglare) (1906–1972), seglare

G
 Georg Bolin (1912–1993), musikinstrumentskonstruktör
 Georg Bolin (konstnär) (1920–1998), konstnär
 Greta Bolin (1898–1981), journalist
 Gullan Bohlin (född 1927), gift Bornemark, viskompositör och musikpedagog
 Gunnar Bolin (arkivman) (1883–1947), arkivman
 Gunnar Bolin (formgivare) (1919–2010), formgivare 
 Gunnar Bolin (journalist) (född 1957), kulturjournalist
 Gustaf Bolin (1815–1888), politiker i bondeståndet
 Görel Bohlin (född 1930), politiker och landshövding, moderat

H
 Holger Bohlin (1921–2019), ekonom, professor

I
 Ingela Bohlin (född 1970), sopran
 Iwan Bolin (1886–1962), kemist och folkbildare

J
 Jane Bolin (1908–2007), amerikansk domare
 Johanna Bohlin (född 1990), friidrottare, boxare och fotbollsspelare
 Jonas Bohlin (född 1953), skulptör och formgivare
 Jonas Bohlin (kompositör) (född 1963), kompositör

K
 Karl Bohlin (1860–1939), astronom
 Kjell Olof Bohlin (född 1944), lärare, pastor, lyriker
 Knut Bohlin (1869–1956), botanist och skolman

L
 Lars Ture Bohlin (1889–1974), revisor
 Linus Bolin (född 1981), handbollsspelare
 Lorentz Bolin (1887–1972), biolog och författare

M
 Märtha Bolin-Clason (1902–1988), konstnär

N
 Nils Bohlin (1920–2002), ingenjör
 Nils Bolin  (1895–1958), stadsläkare

O
 Olof Bolin (1878–1950), folkskollärare
 Olof Bolin (ekonom) (född 1941), jordbruksekonom
 Ove Urban Bohlin (1928–1974), silversmed

P
 Pehr Bolin (1865–1943), agronom

R
 Ragnar Bohlin (född 1965), dirigent
 Rebecka Bohlin (född 1971), journalist
 Rolf Bolin (1923–2000), regissör och manusförfattare
 Rolf Bolin (arkitekt) (1895–1933), arkitekt

S
 Sascha Bolin (1889–1967), konstnär
 Sinikka Bohlin (född 1947), riksdagsledamot, socialdemokrat
 Sture Bolin (1900–1963), historiker

T
 Torsten Bohlin (1889–1950), biskop
 Tommy Bolin (1951–1976), amerikansk gitarrist

W
 Wesley Bolin (1909–1978), amerikansk politiker
 Wilhelm Bolin (1835–1924), finländsk filosof
 Wilhelm Bohlin (1869–1928), konstnär

Referenser 

Svenska efternamn